Мэтт Чемберлен (род. 1967, Сан-Педро, Калифорния) — американский сессионный музыкант, барабанщик.

Мэттью Чемберлен родился в  и впервые сел за ударную установку в 10 лет. Будучи подростком, он продолжал обучение, и после окончания школы поступил в  на музыкальное отделение. Чемберлен так и не получил высшее образование, покинув университет задолго до окончания программы.

Первым местом работы Чемберлена была местная техасская группа Ten Hands. В 1988 году он присоединился к группе  и в 1990 году принял участие в записи альбома . После этого Чемберлен некоторое время играл вместе с музыкантами Pearl Jam, но покинул группу незадолго до записи дебютного альбома Ten. В 1991—1992 годах Чемберлен входил в состав музыкальной группы телевизионного шоу Saturday Night Live.

Впоследствии Чемберлен обосновался в Сиэтле и сотрудничал со многими группами и исполнителями, такими как The Wallflowers, Тори Амос, Кит Урбан, Элтон Джон, Моррисси. Одним из собственных проектов Чемберлена стала группа , в которой он выступал вместе со Скериком (саксофон), Бредом Хаузером (бас-гитара) и Майком Диллоном (перкуссия) и выпустил три альбома с 1994 по 1998 годы. В 2005 году Мэтт Чемберлен записал одноимённый сольный альбом, после чего вернулся к сотрудничеству с другими музыкантами, среди которых группа гитариста Билла Фриссела  и пианист Брайан Хаас.

Примечания 

Гранж-музыканты
Ударники США
Выпускники Университета Северного Техаса